Ну́тка:

 Нутка - народ, що проживає на острові Ванкувер
 Нутка - мову народу нутка, відноситься до вакашської сім'ї
 Нутка - острів у Тихоокеанського узбережжя Канади (на захід від острова Ванкувер)